Bzury ist ein polnischer Ortsname:
 Bzury (Prostki), Dorf im Powiat Ełcki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1938: Bzurren, 1938 bis 1945 Surren, Kreis Johannisburg, Ostpreußen
 Bzury (Szczuczyn), Dorf im Powiat Grajewski, Woiwodschaft Podlachien